Rühlow steht für:
 Rühlow (Sponholz), Ortsteil der Gemeinde Sponholz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Anne-Chatrine Rühlow (* 1936), deutsche Leichtathletin